Фри () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фри, Луис (род. 1950) — 5-й Директор ФБР.
 Фри, Марси (род. 1954) — американская рок-певица.
 Фри, Нелл Тайгер (род. 1999) — английская актриса и певица.
 Фри, Уорлд Би (имя при рождении Ллойд Бернард Фри; род. 1953) — бывший профессиональный американский баскетболист.
 Фри, Энн Коттрелл (1916—2004) — американская писательница и журналистка, посвятившая значительную часть своих работ теме защиты животных.

Другое 
 Фри (Касос) — село в Греции.
 Картофель фри — кусочки картофеля, обжаренные в большом количестве сильно нагретого растительного масла (фритюре).
 Фри — альбом российского музыканта Feduk.
 См. также 
 Фри-джаз — стиль современной джазовой музыки.
 Фритюр — поварской жир для обжаривания в нём продуктов.
 ФРИ
 Фри-Стейт (значения)
 Free